Miejscowości w USA:
 Montour – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Schuyler
 Montour – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Tama
Gminy w USA:
 Montour (ang. Montour Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Schuyler
 Montour (ang. Montour Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Columbia
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Montour (ang. Montour County) – w stanie Pensylwania